Putumayo (departamento), um departamento da Colômbia.
Putumayo (distrito), um dos quatro distritos que formam a Província de Putumayo, situada na Região de Loreto, Peru.
Putumayo (província), uma província do Peru localizada na região de Loreto.
Rio Putumayo, um dos mais importantes afluentes do rio Amazonas.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos